Никола́й Яку́нин:
 Якунин, Николай Иванович (1844—1917?) — русский архитектор.
 Якунин, Николай Константинович (1920—2013) — советский и российский инженер в области резания древесины, профессор. 
 Якунин, Николай Петрович (1902—1944) — советский военачальник, генерал-майор.